Сороко́вка — населённый пункт:

 Сороковка — хутор, Корочанский район, Белгородская область, Россия
 Сороковка — село в Харьковской области Украины.
 Сороковка — сленговое название города Челябинск-40 (ныне Озёрск), Челябинская область, Россия

Другие значения:

 Сороковка — другое название русской единицы измерения объёма жидкости косушки (1/40 ведра).
 Сороковка — 40-футовый ISO-контейнер (FEU).